Арабы — одно из национальных меньшинств Таджикистана.

Численность 
Численность арабов по данным переписи 2000 года составила 14450 человек. По неофициальным данным «Общества арабов Республики Таджикистан», численность арабов составляет 40200 человек. Арабским языком (точнее, бухарским диалектом) владеют 35,7 % арабов, дополнительно практически все владеют тремя языками: русским, узбекским, таджикским.

Арабы проживают в основном компактно на юге Таджикистана в населенных пунктах Айвадж, Шаартуз, Сайёд, Кабодиён, Хушади, Пяндж, Фархор. Небольшое количество арабов проживает в Душанбе, в Гиссарском и Турсунзадевском районах Таджикистана.

История 
Арабы пришли в Среднюю Азию тремя потоками в различное время, начиная с VII — века до XVII века. После завоевания арабами Средней Азии в VII—XVI веках в главных городах Мавераннахра — Бухаре и Самарканде были оставлены арабские гарнизоны. Из Басры и Куфы в Хорасан были переселены около 50 тысяч арабских семей.

Внешне арабы отличаются от таджиков цветом кожи и типом лица, но обряды и традиции у них такие же, как у таджиков.

Ранее арабским женщинам не разрешалось выходить замуж за неараба, однако мужчины-арабы могли взять в жены таджикских или узбекских женщин. Во времена СССР многие арабы указывали себя таджиками, однако после 1992 года многие вновь признали себя арабами.

Во время гражданской войны в Таджикистане осенью 1992 года таджикистанские арабы активно выступили на стороне Народного фронта Таджикистана. Согласно сообщениям, молодые люди арабского происхождения под угрозой физической расправы вынуждали соседей-каратегинцев бросать дома и имущество и уезжать. Отмечались также случаи убийств арабами каратегинцев. Однако один из руководителей арабской общины в Таджикистане, кандидат экономических наук Ш. Акрамов утверждал, что он лично и другие руководители арабской общины, проживавшие в Душанбе, делали попытки примирить враждующие стороны.

Примечания

Ссылки 
 Арабы Таджикистана
 Г. Усманова. АРАБЫ ТАДЖИКИСТАНА

Народы Таджикистана
Арабская диаспора